Osoby o tym nazwisku:
 Olha Bojczenko – ukraińska piłkarka
 Ołeksandr Bojczenko (1903–1950) – ukraiński radziecki pisarz i polityk
 Ołeksandr Bojczenko (ur. 1970) – ukraiński pisarz
 Wałerij Bojczenko – ukraiński piłkarz
 Wołodymyr Bojczenko – ukraiński piłkarz i trener piłkarski